Cims:
 Serrat Rodó (Bellver de Cerdanya), cim del municipi de Bellver de Cerdanya (Cerdanya)
 Serrat Rodó (Castellcir), cim del municipi de Castellcir (Moianès)
 Serrat Rodó (Collsuspina), cim del municipi de Collsuspina (Moianès)
 Serrat Rodó (Lluçà), muntanya del municipi de Lluçà (Osona)
 Serrat Rodó (Pinós), cim del municipi de Pinós (Solsonès)
 Serrat Rodó (Puig-reig), cim del municipi de Puig-reig (Berguedà)
 Serrat Rodó (Sant Martí d'Albars), cim del municipi de Sant Martí d'Albars (Osona)
 Serrat Rodó (Sant Vicenç de Castellet), cim del municipi de Sant Vicenç de Castellet (Bages)
 Serres:
 Serrat Rodó (Gósol), serra del municipi de Gósol (Berguedà)
 Serrat Rodó (Sant Feliu de Codines), serra del municipi de Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental)
 Serrat Rodó (Sant Julià de Vilatorta), serra dels municipis de Sant Julià de Vilatorta i de Sant Sadurní d'Osormort (Osona),
 Serrat Rodó (Vilamolat de Mur), serra del municipi de Castell de Mur (Pallars Jussà)